Олимпийский овал — название ряда крытых конькобежных катков, которые построены или будут построены для проведения Зимних Олимпийских игр:

 Олимпийский овал Калгари — построен к Олимпиаде 1988 года
 Олимпийский овал Юты — построен к Олимпиаде 2002 года
 Олимпийский овал Ричмонда — построен к Олимпиаде 2010 года
 Олимпийский овал Сочи — построен к Олимпиаде 2014 года